Суґіто (Сайтама)
Суґіто (Тіба)